Schär steht für:

 Dr. Schär, Südtiroler Nahrungsmittelproduzent

Schär oder Schaer ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Schaer (1853–1927), deutscher Generalleutnant

 Arnold Schär (1893–1957), Schweizer Maler und Zeichner
 Bernhard C. Schär (* 1975), Schweizer Historiker
 Brigitte Schär (* 1958), Schweizer Schriftstellerin und Sängerin
 Cathia Schär (* 2001), Schweizer Triathletin
 Dori Schaer-Born (* 1942), Schweizer Politikerin (SP)
 Eduard Schär (1842–1913), Schweizer Pharmakologe und Hochschullehrer
 Fabian Schär (* 1991), Schweizer Fußballspieler
 Franz Moser-Schär (1872–1935), Schweizer Landwirt und Verbandspolitiker
 Fredy Schär (* 1964), Schweizer Kabarettist und Liedermacher
 Fritz Schär (1926–1997), Schweizer Radrennfahrer
 Georg Schaer (1857–1938), deutscher Generalleutnant
 Ida Schaer-Krause (1877–1957), deutsche Bildhauerin
 Johann Friedrich Schär (1846–1924), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler
 Karl Oskar Schär (1868–1947), Schweizer Jurist, Richter und Politiker
 Manuela Schär (* 1984), Schweizer Leichtathletin

 Max Schär (Historiker) (1943–2018), Schweizer Historiker und Theologe
 Max Schär (* 1953), Schweizer Handballspieler, -trainer und -funktionär
 Meinrad Schär (1921–2007), Schweizer Mediziner und Politiker (LdU)
 Michael Schär (* 1986), Schweizer Radrennfahrer
 Myriam Frey Schär (* 1972), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Otmar Schär (1920–1977), deutscher Architekt
 Robert Schär (1894–1973), Schweizer Glasmaler
 Roland Schär (* 1950), Schweizer Radrennfahrer 
 Theodor Schär (1903–?), Schweizer Fußballtorwart

Siehe auch:
 Schäre, felsige Insel
 Scheer (Begriffsklärung)
 Schehr
 Scher
 Shear
 Sher